

Patronyme 

 Abdeldjalil Bouanani (1966-), handballeur algérien.
 Ahmed Bouanani (1938-2011), cinéaste marocain.
 Amine Bouanani (1997-), athlète algérien.
 Touda Bouanani (1966-) plasticienne et vidéaste marocaine.